Bundestagswahlkreis 107 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Düsseldorf II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Paderborn (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Herford (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Herford-Stadt und -Land (1949 bis 1961)